Chirițești se poate referi la:

 Chirițești, Prahova
 Chirițești (Suseni), Argeș
 Chirițești (Uda), Argeș
 Chirițești (Vedea), Argeș

Toponime românești